

Sigle 
 Zero Ping Mode – mod del videogioco Quake III Arena
 Zero Point Module – tecnologia immaginaria di Stargate

Codici 
 zpm – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Mixtepec